FAM20A () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 541 амінокислот, а молекулярна маса — 61 417.

Локалізований у ендоплазматичному ретикулумі, апараті гольджі.
Також секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки